73 километр — остановочный пункт Рижского направления Московской железной дороги в городском округе Истра Московской области. Обслуживает дачников из расположенных вокруг садовых товариществ, ближайший населённый пункт — деревня Лужки в 1,5 км к юго-западу.

На о.п. 2 прямых боковых платформы, разнесённых на расстояние (вначале идёт платформа из Москвы, примерно на 20 метров дальше — на Москву). Билетные кассы и турникеты отсутствуют. Платформа относится к 8 тарифной зоне. Время движения от Рижского вокзала — 1 час 40 минут.

С 1 октября 2015 года по 1 апреля 2016 года северная платформа (из Москвы в сторону Волоколамска) была закрыта на капитальную реконструкцию с отменой остановки всем проходящим пригородным поездам.

Общественный транспорт 
Через деревню Лужки, рядом с которой находится данная платформа, проходят рейсы автобусов:

См. также 
 Список железнодорожных станций и платформ Московской области

Ссылки 
 Расписание электропоездов

Остановочные пункты Московско-Смоленского региона Московской железной дороги
Железнодорожные станции и платформы городского округа Истра